Täiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Täiluoto (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Täiluoto (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar